Chrysler Serie C19 steht für:

 1939er Chrysler Imperial, siehe Chrysler Imperial #Serien C19 und C20 (1938)
 die vom 1939er Chrysler Imperial abgeleitete Sonderserie Chrysler New York Special